la conquista della città come conseguenza dell'assedio di Costantinopoli (1203) portato dalle forze congiunte di Crociati, Veneziani e bizantini fedeli a Alessio IV Angelo. 
 la conquista della città come conseguenza dell'assedio di Costantinopoli (1204) portato dalle forze congiunte di Crociati e Veneziani. 
 la conquista della città come conseguenza dell'assedio di Costantinopoli (1261) portato dalle forze dell'Impero di Nicea.
 la conquista della città come conseguenza dell'assedio di Costantinopoli (1453) portato dalle forze turco-ottomane.